SD puede hacer referencia a:
 Dakota del Sur (South Dakota)
 San Diego, ciudad de California, Estados Unidos.
 Secure Digital, formato de tarjeta de memoria flash.
 Tarjeta SD, dispositivo de memoria basado en el anterior formato de tarjeta flash.
 Servicio de directorio.
 Sicherheitsdienst, servicio de inteligencia de las SS nazi.
 Síndrome, en medicina es un conjunto sintomático que presenta alguna enfermedad
 Síndrome de Down.
 SmackDown, programa de la WWE.
 Sobredosis.
 Definición estándar, (Standard Definition) resolución de imagen de video.
 Super Deformed, estilo de dibujo exagerado usado en mangas y animes.
 Super Dollfie, muñecas japonesas de resina.
 Socialdemocracia''', ideología política.

Siglas